STO
 Star Trek Online — многопользовательская онлайн-игра по сеттингу вселенной «Звёздного пути».
  — транспортная компания, действующая в канадской провинции Квебек.
 Sto AG — немецкий концерн, производитель материалов и систем для теплоизоляции фасадов зданий, а также красок и штукатурок для внутренних и наружных работ.
 sto — код ISO 639-3 для стони — языка индейского племени стони.